

Geografia 
 Okinawa – gruppo di isole del Giappone
 Prefettura di Okinawa – prefettura del Giappone
 Isola di Okinawa – la principale isola dell'omonima prefettura
 Okinawa – città situata nell'isola omonima
 Canale di Okinawa – avvallamento marino situato lungo l'arco interno dell'arcipelago delle Ryūkyū
 Okinawa Uno – comune della Bolivia

Cinema 
Okinawa – film del 1951 di Lewis Milestone (titolo originale Halls of Montezuma)
Okinawa – film del 1952 di Leigh Jason

Altro 
 Battaglia di Okinawa – battaglia della seconda guerra mondiale
 Okinawa – lingua parlata nelle isole di Okinawa
 13188 Okinawa – asteroide della fascia principale
 Okinawa – brano tratto dall'album Le péril jaune del gruppo rock francese Indochine
 Okinawa – videogioco del 1986